Marc Bureau je ime več oseb:
 Marc Bureau (politik) (1955), kanadski politik
 Marc Bureau (hokejist) (1966), kanadski hokejist

Glej tudi 
 Bureau